Діагра́ма (або діяграма; від  (diagramma) — зображення, малюнок, рисунок або креслення) — графічне зображення, що у вигляді певних графічних позначень може показувати:
 Діаграма (представлення даних) — співвідношення між різними величинами, які порівнюються
 Діаграма (модель) — відношення між різними елементами (об'єктами, сутностями, процесами, поняттями тощо), які перебувають у залежності.

Примітки